Bouka kan syfta på följande platser:

Centralafrikanska republiken 

 Bouca (ort), Ouham,

Grekland 

 Boúka, ort, Västra Grekland, Nomós Aitolías kai Akarnanías, 

Robotskapade Centralafrikanska republikenförgreningar
Robotskapade Greklandförgreningar